Příjmení Sadil má více osob:
 George Sadil (* 1936–37) – bývalý ruský analytik pracující pro Australskou zpravodajskou službu Australian Security Intelligence Organisation (ASIO)
 Josef Sadil (1919–1971) – československý redaktor nakladatelství, astronom a amatérský myrmekolog
 Libor Sadil (1797–1866) – rakouský a český politik, poslanec Říšské rady
 Meinrad Sadil (1897–1975) – rakouský římskokatolický spisovatel a učitel

 ženská varianta
 Marcela Sadilová (* 1967) – bývalá česká a československá vodní slalomářka, kajakářka závodící v kategorii K1

Podobné příjmení 
 Sadílek